Příjmení Velický, přechýleně Velická, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Alois Velický – český fotbalista
 Bedřich Velický (* 1938) – český fyzik
 Stanislav Velický (* 1981) – slovenský fotbalista
 Tibor Velický (* 1953) – slovenský fotbalista

Ženský tvar
 Helena Velická (* 1979) – česká violoncellistka a sbormistryně

Podobné články
 Velická dolina
 Velický hliník
 Velický potok (přítok Popradu)
 Velický štít
 Velický vodopád

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení